Southern Cross kan syfta på följande platser:

Australien 

 Southern Cross, Western Australia, ort, Shire of Yilgarn, 
 Southern Cross, Queensland, ort, Charters Towers Region, 

Robotskapade Australienförgreningar